Серге́й Владисла́вович Шинкару́к (род. 28 июня 1963, Ужгород) — украинский сценарист, писатель. Автор команды КВН «Три толстяка» (Хмельницкий). Дважды чемпион открытой украинской лиги АМиК на телеканале «1+1» — 1999 и 2002 гг. Редактор «КВН-газеты» (Украина) — 1996—2004 г. Член «Клуба Голохвастова» (газета «Киевские ведомости») с 2000 года. Автор тележурнала «Фитиль» — 2005—2006 гг. Лауреат конкурса на лучший сценарий для тележурнала «Фитиль» — II (сюжет «Дружба народов») и III (сюжет «Удачная покупка») премий — 2005 г. и других премий. Лауреат премии «Телетриумф» в номинации сценарист (сценарная группа) телевизионной программы — программа «Вечерний квартал» (2012, 2013, 2015, 2016).

Биография 
Родился 28 июня 1963 года в Ужгороде. Окончил мехмат Одесского государственного университета им. Мечникова (1981—1986).

С октября 2005 года работает сценаристом в «Студии „Квартал-95“». 

Принимал участие в написании проектов: «Вечерний квартал», «Киев Вечерний», «Воскресенье с Кварталом», «Україно, вставай!», «Пороблено в Украине», «Танцы со звездами», «Бойцовский клуб», «23 февраля в большом городе», «8 марта в большом городе», политическом мультсериале «Сказочная Русь», сериале "Недотуркані" (редактор) и др. Печатался в изданиях: «Радуга», «Фонтан», «Полдень. XXI век», «Порог-АК», «Вокруг смеха», «Литературная газета», «Киевские ведомости», «Газета по-киевски», «Наша Канада», «Зарубежные задворки» и других изданиях. 

Победитель конкурса «Белая скрижаль» в номинации «Чувство юмора» — повесть «Вся президентская стая» (2011 г.). 

Лауреат литературной премии журнала «Радуга» – повесть «Смерть шута»,  2014 год.  

Дипломат премии им. Максимилиана Кириенко-Волошина (2019 г). Книга «Самое простое дело»   

Победитель международного фестиваля комедийного искусства "ГаШоТю»-2020" в номинации «Лучший юмористический рассказ» – рассказ «Восстание машин N2.  

Автор книг «Супершоу», «Смерть шута», «Девять с половиной дней», «Основной инстинкт», «Кавээнщики», "Похищение «Гетьмана», «Чому я не стану президентом», "Самое простое дело", "Вторая попытка".

Избранные публикации 
 Шинкарук С. Вторая попытка — Киев : Радуга, 2020. — 168 с. — ISBN 976-966-281-163-6
Шинкарук С. Самое простое дело — Киев : Радуга, 2019. — 168 с. — ISBN 976-966-281-133-9
Шинкарук С. Похищение «Гетьмана». — Киев : Радуга, 2017. — 221 с. — ISBN 978-966-281-096-7
 Шинкарук С. Чому я не стану президентом. — Киев : Радуга, 2017. — 327 с. — ISBN 978-966-281-086-8
 Шинкарук С. Девять с половиной дней. — Харьков : Фолио, 2016. — 365 c. — ISBN 978-966-03-7415-7
 Шинкарук С. Смерть шута. — Киев : Радуга, 2014. — 279 c. — ISBN 978-966-281-032-5
 Шинкарук С. Супершоу. — Киев : Радуга, 2013. — 272 с. — ISBN 978-966-16-4295-8
 Шинкарук С. Основной инстинкт: рассказы / С. В. Шинкарук. — Хмельницкий : Поділля, 1994. — 48 с. — ISBN 5-87174-054-5
 Шинкарук С. Кавээнщики. — Хмельницкий редакционно-издательский отдел, 1993. — ISBN 5-7707-4725-0

Литературная газета 
 Гарри Поттер и ремонт класса 
 Главное — детали 
 Престижная вечеринка 
 История Самохваловки 
 Очередной отказ

«Антипедагогика» 
 Миллион алых роз

«Фонтан» 
 Письмо российским родственникам 
 Таксист 
 Коля Месси 
 Благодарность 
 Оптимист 
 Почему я не пишу ужастики

«Зарубежные задворки» 
 Из невыдуманного

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Сергея Шинкарука 
 Киевский календарь 
 Сюжет «Дружба народов» Лауреат конкурса на лучший сценарий для тележурнала «Фитиль» — II премия: сюжет «Дружба народов» 
 Лауреат конкурса на лучший сценарий для тележурнала «Фитиль» — III премия: сюжет «Удачная покупка» 
 Награды «Фитиля» нашли своих героев

Фотографии и портреты 

Украинские писатели
Студия «Квартал-95»